Seybold ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Seybold (geb. Annemarie Brunnhuber; 1920–2010), deutsche Sportwissenschaftlerin
 Arthur Seybold (1868–1948), deutscher Pädagoge und Autor 
 August Seybold (1901–1965), deutscher Botaniker und Hochschullehrer
 Christian Seybold (1695–1768), deutscher Künstler
 Christian Friedrich Seybold (1859–1921), deutscher Orientalist
 Christian Georg Jakob Seybold (1778–1846), deutscher Jurist und Politiker
 David Christoph Seybold (1747–1804), deutscher Philologe
 Eugen Seybold (1880–1943), deutscher Sportfunktionär
 Franz Seybold (1912–1978), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Friedrich Seybold (1829–1888), deutscher Buchhändler und Politiker, MdR
 Georg von Seybold (1832–1900), deutscher Kunstmaler
 Gottfried Seybold (1757–1816), deutscher Gerichtsschreiber
 Johann Karl Christoph von Seybold (1777–1833), deutscher Generalmajor
 John States Seybold (1897–1984), US-amerikanischer Offizier
 Josef Johann Friedrich Seybold (1770–1838), deutscher Jurist und Politiker
 Joseph Seybold (1672–1743), deutscher Theologe 
 Katrin Seybold (1943–2012), deutsche Regisseurin und Filmproduzentin
 Klaus Dieter Seybold (1936–2011), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Ludwig Georg Friedrich Seybold (1783–1843), deutscher Redakteur und Politiker
 Margarethe Seybold († 1590), deutsche Hebamme und Opfer der Hexenverfolgung
 Matthias Seybold (1696–1765), deutscher Architekt und Bildhauer
 Michael Seybold (1933–2005), deutscher Theologe
 Natalie Seybold (* 1965), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Otto-Heinz Seybold (1888–1966), deutscher Kaufmann und Politiker
 Siegmund Seybold (* 1939), deutscher Botaniker, Florist und Museumsbiologe
 Socks Seybold (1870–1921), US-amerikanischer Baseballspieler
 Wayne Seybold (* 1963), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Wilhelm Seybold (1799–1874), deutscher Gutsbesitzer, Konsul und Politiker, MdL Württemberg
 Willy Seybold (1909–1982), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Seyboldt
 Seibold, Familienname
 Ludwig Seiboldt (1941–2008), deutscher Agraringenieur und Politiker (CDU)